Намазгах ()

 Намазгох (мусалла) — праздничная загородная мечеть, предназначенная для молитвы и жертвоприношения в мусульманские праздники.
 Намазгох Бухары — молитвенная площадка, предназначенная для богослужений в праздники Курбан-байрам и Рамазан-байрам, находится на юго-западе Бухары.
 Намазгох Самарканда — загородная мечеть в Самарканде, построенная в XVII веке за городской чертой того времени.
 Мечеть Намазгох (Ташкент) — мечеть в Ташкенте, построенная в середине XIX века.
  — мусалла в Эльбасане (Албания).
 Намазга-Тепе — остатки крупного энеолитического поселения на территории Туркмении V—II тысячелетий до н. э.

Топонимы
  — село в Иране (провинция Фарс).
  — село в Иране (провинция Хамадан).
  — село в Иране (провинция Курдистан).
  — село в Азербайджане (Исмаиллинский район).